Eugène Pierre (1848-1925), constitutionnaliste et administrateur parlementaire français ;
 Eugène Pierre (1864-1937), personnalité politique française.